Мэнди:
 Мэнди (фильм)

Фамилия 
 Мэнди, Анджелика (род. 1992) — британская киноактриса.

См. также